Wall är ett svenskt efternamn som även kan skrivas Vall. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wall, 3 209
 Vall, 752 
Tillsammans blir detta 3 961 personer. Namnet har använts med båda stavningarna som svenskt soldatnamn
Efternamnet Wall förekommer med annat uttal också i engelsktalande länder.

Vall är även ett svenskt ortnamn.

Personer med efternamnet Wall
 Adolf Wall (1821–1881), bruksägare och politiker
 Anders Wall (född 1931), finansman, entreprenör och mecenat
 Anders Wall (tonsättare) (född 1974), tonsättare, ljudkonstnär och ljuddesigner
 André Wall (född 1978), svensk-brittisk musiker och tennisspelare
 Andreas Lorentzson Wall (aktiv på 1700-talet), silversmed
 Anita Wall (född 1940), skådespelare
 Ann Wall (född 1933), företagsledare
 Annie Wall (1863–1945), författare och skribent
 Art Wall Jr (1923–2001), amerikansk golfspelare
 August Wall (1855–1934), ämbetsman, landshövding

 Bengt V. Wall (1916–1998), författare, dramatiker och översättare
 Benjamin Wall (1749–efter 1807), militär och målare

 Carin Wall (född 1949), diplomat

 Frank Wall, brittisk läkare och zoolog
 Frederick T Wall (1912–2010), amerikansk kemist

 Garret D. Wall (1783–1850), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Jersey
 Gunnar Wall (född 1951), journalist och författare
 Gustav Wall (född 1985), filmkompositör

 Ingrid Wall (född 1956), journalist och författare

 James Walter Wall (1820–1872), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Jersey
 Jean-Paul Wall (född 1964), kompositör
 Jeff Wall (född 1946), kanadensisk fotograf
 Johan Wall (född 1964), företagsledare och entreprenör
 John Wall (född 1990), amerikansk basketspelare
 John Wall (helgon) (1620–1679), engelsk romersk-katolsk präst och martyr

 Kim Wall (1987–2017), journalist
 Kirsten Wall (född 1975), kanadensisk ämbetsman

 Larry Wall (född 1954), kanadensisk-amerikansk programmerare, lingvist och författare 
 Lars Wall (1927–2018), konstnär och slöjdlärare
 Lorenz Wall (aktiv på 1600-talet), silversmed
 Lyndsay Wall (född 1985), amerikansk ishockeyspelare

 Marie Wall (född 1992), handbollsspelare

 Nick van de Wall (född 1987), nederländsk DJ och musikproducent, känd som "Afrojack"

 Ove Martin Wall (född 1942), entreprenör inom kulturlivet

 Paul Wall (född 1981), amerikansk rappare

 Rachel Wall (1760–1789), amerikansk pirat
 Ricardo Wall (1694–1778), spansk diplomat
 Rickard Wall (född 1957), nationalekonom, trafikforskare och politiker
 Rudolf Wall (1826–1893), tidningsman, grundade Dagens Nyheter
 Rune Wall (född 1953), konstnär

 Sven Wall (1877–1962), veterinär, professor

 Tora Wall (född 1974), folklorist
 Torsten Wall (1902–1970), tonsättare och kyrkomusiker

 Zelma Wall (1873–1952), tonsättare, sångerska och musikpedagog

Se även
 Vall, Hofors kommun

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Tyska efternamn